Le Grand Prix moto d'Argentine 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2018.

Cette  du Grand Prix moto d'Argentine s'est déroulée du 6 au  sur l'autódromo Termas de Río Hondo.

Classement des MotoGP 
C'est une première pole position de sa carrière pour Jack Miller. La course est déclarée "wet", mais lors de la constitution de la grille tous les pilotes sauf Miller (qui avait déjà fait ce choix) rentrent aux stands pour s'équiper de pneus slicks. En conséquence, et puisqu'il serait dangereux de faire partir l'ensemble des pilotes de la voie des stands, le départ de la course est retardé. La course est réduite à 24 tours et Miller partira seul de la première ligne, les autres pilotes étant relégués plusieurs places derrière lui.

La course du tenant du titre mondial Marc Márquez est émaillées d'incidents. Sur la grille de départ sa moto cale mais il réussit à la redémarrer seul et à se repositionner : il écopera d'un  (passage par les stands). Il aura ensuite deux accrochages : le premier avec Aleix Espargaró, ou il doit rendre une place, puis en fin de course avec Valentino Rossi qui conduira à une pénalité de 30 secondes après le drapeau à damiers.

Cal Crutchlow devient le premier pilote d'une équipe satellite à mener le championnat depuis Sete Gibernau en .

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2018
Sport en Argentine en 2018
Sport en avril 2018
Argentine